Kogot' kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Kogot' (udde), 
 Nunatak Kogot', 

Robotskapade Antarktisförgreningar